Glia gummifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Glia gummifera ingår i släktet Glia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummifera